

Personalità
Valentín Gómez Farías – presidente del Messico nel XIX secolo

Geografia
Gómez Farías – comune del Messico, situato nello stato di Chihuahua.
Gómez Farías – comune del Messico, situato nello stato di Jalisco
Gómez Farías – comune del Messico, situato nello stato di Tamaulipas
Otumba de Gómez Farías – comune del Messico, situato nello stato di Messico

Altro
Metro Gómez Farías – stazione della metropolitana di Città del Messico